В отборочную группу 3 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Швеция, Швейцария, Венгрия, Исландия и Турция. Матчи проходили с 7 сентября 1994 года по 15 ноября 1995 года.

Победитель группы, Швейцария, напрямую вышла в финальную стадию Евро-96. Турция, занявшая второе место, также вышла в финальную стадию благодаря высоким показателям среди вторых команд своих групп.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
7 мячей
  Хакан Шукюр

3 мяча
  Кубилай Тюркильмаз

2 мяча
  Габор Хальмаи
  Бела Иллеш
  Йожеф Киприх
  Кеннет Андерссон
  Томас Бролин
  Мартин Далин
  Томас Биккель
  Кристоф Орель
  Чириако Сфорца
  Нестор Субьят
  Саффет Санджаклы
  Серген Ялчин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 1996
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году